Kazinka (en rus: Казинка) és un poble de la província de Lípetsk, a Rússia, que el 2018 tenia 3.201 habitants. Pertany al districte rural de Griazi.

Referències 

Pobles de la província de Lípetsk